Bobos (Legonkulon), een plaats in Indonesië
Bobos (Dukupuntang), een plaats in Indonesië